DB7 steht für:
 Aston Martin DB7, ein Sportwagen von Aston Martin

DB-7 steht für:
 Douglas DB-7, ein leichter amerikanischer Bomber im Zweiten Weltkrieg

DB7